Andaluzja – wspólnota autonomiczna w Hiszpanii
 Andaluzja Rudy Rysie – polski klub sportowy
 Andaluzja Brzozowice-Kamień – polski klub sportowy z Piekar Śląskich
 Kopalnia Węgla Kamiennego Andaluzja – kopalnia węgla kamiennego w Piekarach Śląskich

Zobacz też Andalusia